Schuldenfalle steht für:

 Dennstein & Schwarz – Schuldenfalle, österreichischer Fernsehfilm der Reihe Dennstein & Schwarz (2019)

Siehe auch:
 Überschuldung